

Téléfilm 
 La Peur, téléfilm français réalisé par Daniel Vigne, diffusé en 1992.

Cinéma 
 La Peur, court métrage français réalisé par Michel Carré, sorti en 1909 ;
 La Peur, film français réalisé par Victor Tourjansky, sorti en 1936 ;
 La Peur (Angst), film germano-italien réalisé par Roberto Rossellini, sorti en 1954 ;
 La Peur, film grec de Kostas Manoussakis, sorti en 1966.
 La Peur (), film britannique de Peter Collinson, sorti en 1971.
 La Peur, film français de Damien Odoul, sorti en 2015.

Littérature

Nouvelles 
Plusieurs nouvelles sont intitulées La Peur :
 deux nouvelles de Guy de Maupassant portent ce titre :
 La Peur publiée en 1882 ;
 La Peur publiée en 1884 ;
 La Peur, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1892 ;
 La Peur, nouvelle de Stefan Zweig parue en 1910 ;
 La Peur, nouvelle de Federico De Roberto parue au début des années 1920.

Roman 
 La Peur, roman de Gabriel Chevallier publié en 1930.

Album 
 La Peur, album studio de Johnny Hallyday sorti en 1982.

Voir aussi